

Cinema
Il mio caro John (Käre John) – film svedese del 1964, conosciuto con il titolo internazionale Dear John
Dear John – film del 2010 diretto da Lasse Hallström

Televisione
Caro John  (Dear John) – serie televisiva statunitense in onda dal 1988 al 1992

Letteratura
Ricordati di guardare la luna (Dear John) – romanzo del 2006 di Nicholas Sparks

Musica
Dear John – album di Ilse DeLange 
Dear John – album dei Loney, Dear 
Dear John – canzone degli Status Quo dall'album 1+9+8+2 = XX
Dear John – canzone di Elton John dall'album Jump Up! 
Dear John – canzone di Hank Williams, b-side del singolo Cold, Cold Heart 
Dear John – canzone di John Lennon dall'album John Lennon Anthology 
Dear John – canzone di Ryan Adams and The Cardinals dall'album Jacksonville City Nights 
Dear John – canzone degli Styx dall'album Return to Paradise 
Dear John – brano strumentale di Freddie Hubbard dall'album Bolivia
Dear John – canzone di Aimee Mann dall'album The Forgotten Arm
dearjohn – canzone di Musiq Soulchild dall'album OnMyRadio
Dear John – canzone di Taylor Swift dall'album Speak Now